désigne le chiffre 2 et peut désigner :

 Two, album de Bob James ;
 2wo, groupe de metal industriel fondé par Rob Halford ;
 Two, surnom du musicien John Two-Hawks ;
 Two, série télévisée canadienne avec Michael Easton.

Homonymie de titre